Pacôme est un prénom masculin qui peut désigner :

Prénom
Pacôme est un prénom masculin. Il a pour variantes Pachôme et Pakhôme. Il est fêté selon les calendriers le  ou le .

C'est aussi un patronyme.

Saints chrétiens
Voir

Personnages remarquables portant ce nom ou ce prénom
 Pacôme le Grand (292-348), religieux égyptien
 Maria Pacôme (1923-2018), comédienne française
 Pacôme Rupin (1985-), député français

Personnages de fiction portant ce nom ou ce prénom
 Pacôme de Champignac
 Pacôme Toulemonde, personnage du livre jeunesse du même nom écrit par Rom Juan et illustré par Lucile Notin-Bourdeau

Références

Homonymie de prénom